Wilhelm Hemmersam, född i maj 1913 i Aabenraa, död 1994 i Utterslev Mose, dansk orgelbyggare verksam i Köpenhamn. Hemmersam har byggt 25 orglar i Sverige mellan 1952 och 1964. Hemmersam började sin bana 1930 hos Marcussen & Søn i Aabenraa i Danmark. År 1941 flyttade han till Marcussens Köpenhamnsverkstad på Basnæsvej 23 i Brønshøj och bosatte sig i Utterslev Mose. År 1952 startade han egen verkstad i Köpenhamn. Totalt byggde Hemmersam 82 orglar mellan 1943 och 1990. Mellan 1952 och 1960 samarbetade han med Conrad Christiansen.

Hemmersam föddes som yngsta barn i en syskonskara av 8 med 5 systrar och 3 bröder. Hans far var badmästare på Aabenraa Söbadeanstalt.

Lista över orglar byggda av Wilhelm Hemmersam (ej komplett):

*= orgeln bevarad

- = Ingen pedal

B = Bihangspedal

P = Pedalverk

Källor 

Födda 1913
Avlidna 1994
Danska orgelbyggare
Män
Danska musikinstrumentmakare
Personer från Åbenrå